Slovo vodivost má několik významů.

 Elektrická vodivost (též konduktance) – obecná schopnost látky vést elektrický proud, též fyzikální veličina vyjadřující schopnost daného tělesa vést proud. Převrácená hodnota elektrického odporu (tzv. rezistance).
 Měrná elektrická vodivost (též konduktivita) – fyzikální veličina, vyjadřující schopnost látky vést elektrický proud, materiálová konstanta. Převrácená hodnota rezistivity (neboli měrného elektrického odporu).
 Elektrická vodivost kovů
 Dielektrická vodivost (též permitance) – fyzikální veličina, vyjadřující schopnost dielektrického tělesa propouštět elektrický indukční tok. Převrácená hodnota dielektrického odporu (tzv. elastance).
 Měrná dielektrická vodivost neboli permitivita – schopnost látky propouštět elektrický indukční tok, materiálová konstanta.
 Tepelná vodivost – obecná schopnost látky vést teplo.
 Měrná tepelná vodivost neboli součinitel tepelné vodivosti – fyzikální veličina, vyjadřující schopnost látky vést teplo, materiálová konstanta. Převrácená hodnota měrného tepelného odporu.
 Teplotní vodivost – fyzikální veličina, vyjadřující schopnost látky vyrovnávat v sobě teplotní rozdíly, materiálová konstanta.
 Magnetická vodivost (též permeance) – fyzikální veličina, vyjadřující schopnost dané části magnetického obvodu propouštět magnetický tok. Převrácená hodnota magnetického odporu (tzv. reluktance)
 Měrná magnetická vodivost (též permeabilita) – fyzikální veličina, vyjadřující schopnost látky propouštět magnetický tok, materiálová konstanta.